Негати́в — многозначный термин.
 Негатив — промежуточное изображение объекта в двухступенном фотографическом процессе.
 Негатив — нечто отрицательное, но в современных реалиях служит для упрощения речи и сокращения словосочетаний «отрицательные эмоции», «отрицательная энергетика», «отрицательный результат», или целых предложений.
 Negative — музыкальный коллектив, финская глэм-рок-группа.
 Негатив — пиратское радио города Балаково, вещавшее до 2008 года.
 Мистер Негатив — суперзлодей вселенной Marvel Comics.